Thorens est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Château de Thorens
 Pointe de Thorens
 Thorens-Glières, ancienne commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, rattachée à la commune nouvelle de Fillière
 Val Thorens
 Gare de Groisy - Thorens - la-Caille

Patronyme 

 Adèle Thorens Goumaz

Entreprise 
 Thorens (entreprise), un fabricant suisse d'équipement audio haut de gamme.